El término Macabí puede referirse a:

 El pez macabí, peces de la familia Albulidae.
 Macabí (Banes), consejo Popular del municipio Banes, en la provincia de Holguín. 
 Islas Macabí, islas ubicadas frente a la costa del departamento de La Libertad, en el Perú.